«Повернення короля» — третя і завершальна частина трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів»
 «Повернення короля» — повнометражний анімаційний фільм режисерів Артура Ранкіна і Жюля Бессі, що вийшов у 1980 році
 «Володар перснів: Повернення короля» — третій фільм трилогії «Володар перснів», знятий Пітером Джексоном у 2003 році

Див. також 
 The Lord of the Rings: The Return of the King — відеогра за мотивами фільмів «Володар перснів: Дві вежі» і «Володар перснів: Повернення короля»